Чемпионат Нидерландов по фигурному катанию () — ежегодное соревнование по фигурному катанию среди фигуристов Нидерландов, проводимое Нидерландским союзом конькобежцев для определения сильнейших фигуристов страны. На этом турнире спортсмены соревнуются в мужском и женском одиночном катании в парном катании и в спортивных танцах на льду по всем возрастным группам одновременно.

В целом, фигурное катание, как вид спорта развит в Нидерландах слабо, хотя в 1950-х—1960-х значительных успехов на международной арене добилась голландская одиночница Шаукье Дейкстра (обладательница золотой и серебряной олимпийских медалей, трёхкратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы), а в 1975-х Дианне де Леу (чемпионка мира и Европы). Однако с тех пор заметных спортсменов в стране не появлялось, и, начиная с 1976 года, её спортсмены ни разу не смогли квалифицироваться для участия в соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх. За всю историю чемпионатов в них участвовала лишь одна спортивная пара (с 1994 по 1996 год выступали Элтье Схюлтен и Алкёйн Схюлтен), а соревнования среди танцоров не проводятся с 2008 года.

Призёры

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы

Ссылки 
Списки медалистов 
 

Фигурное катание в Нидерландах
Нидерланды
Фигурное катание